Nipponatelura  — род мирмекофильных щетинохвосток из семейства николетиды (Nicoletiidae, триба Atelurini). Включает два вида, обнаруженных в Японии. Голова частично покрыта передним краем пронотума. Молярная область жвал хорошо развита. Абдоминальные стилеты расположены на сегментах VI—IX (4 пары). Везикулы расположены на II и на VI—VII сегментах брюшка. II-й стернит с двумя (1+1) субмедиальными, несколько модифицированными, очень близкими везикулами. Тергальные макрохеты приурочены, главным образом, к инфралатеральным и латеротергальным областям стернитов брюшка. Претарзус простой, без пульвилл. Ассоциированы с муравьями из подсемейства понерины (Ponerinae).

 
 =
 
 =

Примечания

Ссылки 
 eol.org

Щетинохвостки
Мирмекофилы
Насекомые Азии
Эндемики Японии